Птолемей () — грецьке ім'я, воно тлумачиться як войовничий і є похідним від слова  — війна.

 Птолемей Клавдій — (бл. 87 — † 165) — давньогрецький вчений, астроном, працював в Александрії

Династія Птолемеїв 
 Птолемей I Сотер (367 до н. е. — 283 до н. е.) — правитель і цар Єгипту, родоначальник Птолемеїв.
 Птолемей II Філадельф — цар Єгипту (283–246 роки до н. е.). Син Птолемея I і Береніки I.
 Птолемей Керавн
 Птолемей III Евергет
 Птолемей IV Філопатор (*244 до н. е. —204 до н. е.) — цар Єгипту у 222 до н. е.—204 до н. е.
 Птолемей V Епіфан (*209 до н. е. —180 до н. е.) — цар Єгипту у 204 до н. е.—180 до н. е. роках.
 Птолемей VI Філометор (*186 до н. е. —145 до н. е.) — цар Єгипту у 180 до н. е.—176 до н. е. роках (окрім 164–163 років до н. е.).
Птолемей VII Неос
Птолемей VIII Евергет II
 Птолемей IX Сотер II
Птолемей X Александр I
Птолемей XI Александр II
 Птолемей XII Неос Діоніс
 Птолемей XIII — цар Єгипту з династії Птолемеїв, що правив в 51-47 роках до н. е. як співправитель і суперник своєї старшої сестри Клеопатри VII. Син Птолемея XII.
 Птолемей XIV (*59 до н. е. —44 до н. е.) — цар Єгипту у 47 до н. е.—44 до н. е. роках.
 Птолемей XV Цезаріон — останній фараон Єгипту, син єгипетської цариці Клеопатри і Юлія Цезаря.

Астрономія
Птолемей — кратер на Місяці. 
Птолемей — кратер на Марсі. 

Багатозначні терміни